Shala of Shalë (onbepaalde vorm in het Albanees) kan verwijzen naar:

 Shala, de godin van het graan in de (Akkadische) Babylonische mythologie
 Shalë (Albanese plaats), een gemeente in het district Shkodër in de Albanese prefectuur Shkodër
 Shalë (rivier), een rivier in Albanië en zijrivier van de Drin, die haar nam gaf aan de gemeente
 Shalë (Kosovo) (Servisch: Седларе, Sedlare), een plaats in de Kosovaarse gemeente Vushtrri
 Shala (achternaam), een familienaam
 Klodiana Shala, Albanees atlete